Список королей Венгрии — список правителей, в различный период времени до 1944 года, на территории современной Венгрии.

Вожди венгров языческого периода

Короли

Габсбургские короли Венгрии

Короли Восточно-Венгерского королевства

Князья Трансильвании

Правители единого Венгерского королевства

Регентство 
Во время Революции 1848—1849 годов Венгрия в 1849 году была провозглашена независимым королевством, поскольку на троне не планировалось оставлять представителя династии Габсбургов, должность главы государства временно именовалась «президент-регент», её занимал Лайош Кошут:
 1849 Лайош Кошут
2 коротких срока в 1918 и 1919 годах (после ликвидации Венгерской Советской Республики) регентом Королевства Венгрия был эрцгерцог Иосиф Август Австрийский, так и не успевший стать королём:
 1918 и 1919 Иосиф Август Австрийский
В 1920 году после короткого республиканского периода монархия в Венгрии была формально восстановлена уже во второй раз, но престол вновь остался вакантным, регентом был адмирал Миклош Хорти:
 1920—1944 Миклош Хорти
Хорти провозгласил своим наследником на посту регента своего сына Иштвана, но тот погиб на Восточном фронте. Затем началась немецкая оккупация и советское освобождение, а в 1946 году Венгрия была провозглашена республикой.

См. также 
 Президенты Венгрии

Примечания

Ссылки 

 История титулов королей Венгрии 

Венгрия

К